Data Interchange Format
 Digital Interface Format